Безіменна — річка в Україні, у Черняхівському й Хорошівському районах Житомирської області. Права притока Ірши (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 33,8 км².

Розташування 
Бере початок на північному сході від Новопіля. Тече переважно на північний захід через Крученець, Грушки і у Давидівці впадає у річку Іршу, ліву притоку Тетерева.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Притоки Ірші
Річки Черняхівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви